Las siglas TBS pueden referirse a:

Televisión 

Tokyo Broadcasting System, cadena de televisión japonesa.
Turner Broadcasting System, empresa de televisión estadounidense.
Turner Broadcasting System Latin America, empresa de televisión latinoamericana.
Turner Broadcasting System Asia Pacific, empresa de televisión asiática.
Turner Broadcasting System Europe, empresa de televisión europea.
TBS, canal de televisión estadounidense perteneciente a WarnerMedia.
 TBS (Latinoamérica), variante del canal de televisión anterior para Latinoamérica.

Otros 
 Aeropuerto Internacional de Tiflis (Georgia), en su código IATA.
 Taking Back Sunday, banda de rock alternativo estadounidense.
 Videojuego de estrategia por turnos, categoría de videojuego.
 TBS (Terra Batut Santetic) marca de calzado e indumentaria francesa.

Acrónimos